Јоб Горјански (мађарски: Garai Jób; 1447-1481) је био мачвански бан (1474-1481). Последњи је припадник угарске породице Горјански.

Биографија 

Јоб је био син Ладислава Горјанског и Александре Тјешинске, ћерке Болеслава I Пјаста. Имао је браћу Ивана, Николу, Ану и Марију. Као и његов отац, и Јоб је обављао функцију мачванског бана. Титулу носи од 1474. године, заједно са Матијом Моровићким. Јоб је умро 1481. године. Није имао деце. Његовом смрћу гаси се породица Горјански.

Породично стабло

Извори 
 Хрватски биографски лексикон, пдф

Рођени 1447.
Умрли 1481.
Јоб
Мачвански банови